Albert Ferrer (né en 1970), footballeur espagnol ;
 Bernard Ferrer (né en 1964), footballeur français ;
 Brice Ferrer (né en 1994), joueur français et international espagnol de rugby à XV ;
 Carlos Ferrer Salat (1931-1998), économiste, entrepreneur, homme politique et sportif espagnol ;
 Concepció Ferrer (née en 1938), femme politique espagnole ;
 David Ferrer (né en 1982), joueur de tennis espagnol ;
 Éric Ferrer (né en 1956), pianiste concertiste ;
 Esteve Vidal Ferrer (née en 1963), homme politique andorran ;
 Esther Ferrer (née en 1937), artiste espagnole ;
 Francisco Ferrer (1859-1909), pédagogue et anarchiste espagnol, initiateur de l'École moderne ;
 Francisco Ferrer Lerín (1942-), écrivain et ornithologue espagnol ;
 Frédéric Ferrer (19?-), journaliste français ;
 Frédéric Ferrer (né en 1967), auteur, acteur, metteur en scène et géographe français ;
 Frank Ferrer (né en 1966), batteur de rock américain, membre du groupe Guns N' Roses ;
 Hubert Ferrer (1937-), coureur cycliste français ;
 Ibrahim Ferrer (1927-2005), chanteur cubain ;
 Joaquin Ferrer (1928-2022), artiste peintre, dessinateur et graveur cubain ;
 Joaquín María Ferrer (1777-1861), militaire et homme politique espagnol ;
 Jorge Ferrer (né en 1984), coureur cycliste espagnol ;
  ;
 Josep Ferrer i Bujons (né en 1959), écrivain et poète catalan ;
 Juan Ferrer (14?-1521), évêque de Melfi et archevêque d’Arles ;
 Juan Ferrer (1955-2015), judoka cubain ;
 Lorenzo Serra Ferrer (né en 1953), entraîneur de football espagnol ;
 Luis Ladaria Ferrer (né en 1944), archevêque catholique espagnol ;
 Magín Ferrer (1792-1853), prêtre et militant carliste catalan ;
  (1943-), femme politique espagnole ;
 Marco Ferrer (né en 1987), joueur de rugby à XV espagnol ;
 Maria Pi Ferrer (1884-1960), écrivaine et pédagogue catalane;
 Maria Rosa Ferrer Obiols (1960-2018), femme politique andorrane ;
 Mateo Ferrer (1788-1864), compositeur espagnol d'origine catalane ;
 Mel Ferrer (1917-2008), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Mercedes Ferrer (née en 1963), chanteuse espagnole ;
 Miguel Ferrer (1955-2017) acteur, directeur de la photographie et monteur américain ;
 Norbert Ferrer (1972-), acteur français ;
 Pedro Ferrer (1908-19?), joueur de football cubain ;
 Roser Coscolla i Ferrer (1903-1991), actrice catalane;
 Séverine Ferrer (née en 1977), présentatrice de télévision, chanteuse et actrice française ;
 Stéphanie Ferrer, patineuse artistique française ;
 Tessa Ferrer (née en 1986), actrice américaine ;
 Vicenç Alay Ferrer (né en 1954), homme politique andorran ;
 Vicent Ferrer (1350-1419), saint de l'Église catholique ;
 Vicente Ferrer (1920-2009), philanthrope espagnol ;
 Ysa Ferrer (née en 1977), chanteuse et actrice française ;

personnage fictif
 Marina Ferrer, personnage créé par Ilene Chaiken pour la série télévisée The L Word.

Pseudonyme 
 Nino Ferrer (1934-1998), chanteur français ;

Voir aussi 
 Haute École Francisco Ferrer, établissement d’enseignement supérieur de la Ville de Bruxelles
 Quartier Francisco-Ferrer - Vern - Poterie, quartier de la ville de Rennes
 Sot de Ferrer, commune espagnole
 Ultra Ferrer, quatrième album studio de la chanteuse Ysa Ferrer

Patronyme hispanique
Patronyme catalan